Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy A trafiły reprezentacje Egiptu, Iranu, Japonii oraz Włoch. 

Mecze w grupie A rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w Mediolanum Forum w Mediolanie.

Tabela

Mecze

Egipt - Iran 
Sobota, 25 września 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 6 250Czas trwania meczu: 81 minut

Włochy - Japonia 
Sobota, 25 września 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 11 800Czas trwania meczu: 80 minut

Iran - Japonia 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 2 800Czas trwania meczu: 115 minut

Egipt - Włochy 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 8 700Czas trwania meczu: 78 minut

Japonia - Egipt 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 1 500
Czas trwania meczu: 144 minuty

Włochy - Iran 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) - Mediolanum Forum, Mediolan - Widzów: 6 500
Czas trwania meczu: 139 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010